Его́р Игна́тьевич А́ристов (, Виловатое, Самарская губерния (ныне Богатовский район Самарской области) — 7 июля 1980, Виловатое, Куйбышевская область), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,

Биография 
Родился в русской крестьянской семье. Получил начальное образование, работал в колхозе.

Служил в Красной Армии в 1939—1940 годах, принимал участие в боях на реке Халхин-Гол и советско-финской войне.

С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Участвовал в обороне Москвы, освобождения Белоруссии. Член ВКП(б) с 1944 года.

Будучи в рядах роты связи 17-го гвардейского стрелкового полка (5-я гвардейская стрелковая дивизия) гвардии сержант телефонист Егор Аристов отличился в апреле 1945 года ув боях у города Пиллау. Он одним из первых переправился через пролив, проложил через него кабельную телефонную линию и обеспечил устойчивую связь командиру полка. Участвовал в отражении четырёх танковых атак, вызывал на себя огонь артиллерии.

После войны был демобилизован. Вернулся в родное село. Работал в колхозе, был его председателем.

В 1952 году окончил Куйбышевскую сельскохозяйственную школу.

Скончался 7 июля 1980 года. Похоронен в селе Виловатое.

Награды 
 Герой Советского Союза (№ 6957, 29.06.1945) — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм;
 Орден Ленина (29.06.1945);
 Орден Красной Звезды (28.03.1945);
 Медаль «За отвагу» (07.03.1944);
 медали.

Память 
Имя Героя носила пионерская дружина средней школы села Виловатое.

Источники 
 
 

Связисты Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные в Самарской области